Финт (от  «притворство») — термин в спорте для обозначения ложного выпада, в разговоре употребляется в значении «хитрая уловка»

 Футбольный финт — обманное движение в футболе.

Финт — имя. Известные носители:
 Финт (царь Мессении) — легендарный царь Мессении из рода Эпитидов (конец IX — начало VIII века до н. э.).

«Финт» — роман Терри Пратчетта, вышедший в 2012 году.

Примечания